Cette page contient les pages d'homonymie de Hulot et Hullot.

Patronyme 

 Anatole Hulot (1811-1891), fonctionnaire français à l'origine des premiers timbres-poste ;
 Étienne Hulot (1857-1918), géographe français ;
 Étienne Hulot (1774-1850), général français ;
 Frédéric Hulot (19??-), historien et romancier français ;
 Guillaume Hulot (1652-1722), sculpteur baroque français ;
 Henri Hulot (1732-1775), docteur en droit français ;
 Jacques Louis Hulot (1773-1843), général français ;
 Jean Hulot (1871-1959), architecte français ;
 Léopold Hulot (1923-1948), militaire français ;
 Nicolas Hulot (1955-), écologiste, présentateur et homme politique français.

 Jean-Marie Hullot (1954-2019), informaticien français.
Hulot de Collart est un nom de famille notamment porté par :

 Jean Gaspard Hulot de Collart (1780-1854), militaire français.
Hulot d'Osery est un nom de famille notamment porté par :

 Étienne Hulot d'Osery (1783-1852), baron d'Empire, comte et militaire français ;
 Jean-Baptiste-Etienne Constant Hulot d'Osery (1821-1878), contre-amiral français.

Personnage de fiction 

 Baron Hulot d'Ervy, personnage d’Honoré de Balzac ;
 Baronne Hulot d'Ervy, personnage d’Honoré de Balzac ;
 Maréchal Hulot, personnage des Chouans et de La Cousine Bette d’Honoré de Balzac ;
 Monsieur Hulot, personnage de Jacques Tati ;
 Victorin Hulot d'Ervy, personnage d’Honoré de Balzac.